Gerlóczy Zsigmond (Pest, 1863. június 25. – Budapest, 1937. szeptember 9.) magyar orvos, egyetemi tanár.
Gerlóczy Zsigmond (1995 – ) zongorista,  zeneszerző és prózaíró